Kerestúr steht für:
 Kerestúr, bis 1907 ungarischer Namen der Gemeinde Križovany nad Dudváhom in der Slowakei
 Kerestúr, 1927–1948 Name der Gemeinde Zemplínska Teplica in der Slowakei